Урубамба ( — «рівнина павуків»)

 Урубамба (річка) — річка в Перу, притока Укаялі
 Долина Урубамба —долина, утворена річкою Урубамба, в перуанських Андах недалеко від міста Куско і руїн Мачу-Пікчу. За новітніми даними була центром Імперії Інків	
 Урубамба (провінція) — провінція перуанського регіону Куско
 Урубамба (місто) — округ та місто в провінції Урубамба на березі річки Урубамба
 Кордильєра-де-Урубамба — гірський хребет, обмежений з півдня річкою Урубамба

Див. також 
 Урубамба (гурт) — південноамериканський музичний гурт, що записав багато пісень разом з Полем Сімоном